Чиклана-де-Сегура () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Хаэн, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Кондадо-де-Хаэн. Занимает площадь 233,7 км². Население — 1195 человек (на 2010 год). Расстояние — 128 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Página turística de Chiclana de Segura

Города Хаэна
Муниципалитеты Хаэна